Питър С. Джейкъбсън () (роден на 24 март 1965 г.) е американски актьор. Известен е с ролята си д-р Крис Тауб в сериала „Д-р Хаус“.

Филмография

Външни препратки 

 

Американски актьори и актриси
Евреи в САЩ
Родени в Чикаго